Eliasz Kuntschius (zm. 1566) – miejski lekarz w Opawie
 Jeremiasz Kuntschius (1558-1626) – lekarz, fizyk miejski w Opawie
 Eliasz Kuntschius (1566-1623) – lekarz i poeta